Николай Трифонович Азаров ( — ?)  — украинский советский деятель, шахтер, бригадир комплексной бригады рабочих очистного забоя шахты «Постниковская» № 1 треста «Шахтерскантрацит» комбината «Артемуголь» Донецкой области. Герой Социалистического Труда (29.06.1966). Депутат Верховного Совета СССР 7-8-го созывов.

Биография 
Служил на Военно-морском флоте.

С 1950-х годов — горный рабочий, бригадир комплексной бригады рабочих очистного забоя шахты «Постниковская» № 1 треста «Шахтерскантрацит» комбината «Артемуголь» (затем — комбината «Шахтерскантрацит») города Шахтерска Донецкой области.

Член КПСС с 1964 года.

Избирался членом ЦК профсоюза угольщиков СССР.

Потом — на пенсии в городе Горловке Донецкой области

Награды 

 Герой Социалистического Труда (29.06.1966)
 орден Ленина (29.06.1966)
 ордена
 медали

Источники 

 газета «Радянська Донеччина» (Донецьк) — 1971 рік — травень.
Герои Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Кавалеры ордена Ленина
Родившиеся в 1936 году
Родившиеся 25 декабря
Члены КПСС